Manski (ISO 639-3: glv; Gaelg ili Gailck), isto znan kao manski gaelski, je goidelski jezik govoren na otoku Manu. Pripada indoeuropskoj skupini jezika, a oblik je staroirskog i u bliskoj je vezi s jezikom koji se govori u Ulsteru i s ostalim gaelskim dijalektima.

Izvornih govornika od 1974. više nema. Govori ga jedino nekoliko stotina ljudi kao drugi jezik, koji su naučili kao odrasle osobe

Rječnik

Brojevi

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Keltski jezici
Jezici Ujedinjenog Kraljevstva
Jezici po abecedi:M
Otok Man